Алекса́ндр Наде́ждин:
 Надеждин, Александр Иванович (1858—1886) — русский физик.
 Надеждин, Александр Николаевич (род. 1844) — русский писатель, магистр Петербургской духовной академии.
 Надеждин, Александр Петрович (1857—1931) — деятель обновленчества, до 1922 года — епископ Вологодский и Кадниковский.